Strippelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Georg Lebrecht Strippelmann (1804–1889), deutscher Jurist und Archivar
 Leo Strippelmann (1826–1892), deutscher Montanindustrieller und Parlamentarier